«Однажды в Версале» () — кинокомедия режиссёра Брюно Подалидеса.

Сюжет 
Однажды утром, в Версале, секретарша Люси, отвлёкшись от раскладывания пасьянса и чтения шуток в Интернете, замечает плакат «Мужчина одинок» на фасаде противоположного здания. Что это значит? Кто этот человек напротив? Это крик о помощи или злая шутка?

В ролях 
 Флоранс Мюллер — Люси, секретарь
 Дени Подалидес — Эм Мермо
 Пьер Ардити — Месье Борелли
 Ипполит Жирардо — мужчина первого кадра
 Жозиан Баласко — Соланж Ренивей
 Тьерри Лермитт — Врач
 Мишель Вюйермо — мужчина второго кадра
 Дидье Бурдон — капитан
 Шанталь Лоби — Паскаль
 Кьяра Мастроянни — мать Марианны
 Клод Риш — игрок в короткие нарды
 Мишель Омон — игрок в короткие нарды
 Оливье Гурме — Морис Бежар
 Николь Гарсиа — женщина с радио
 Винсент Эльба — продавец
 Катрин Денёв — клиентка в отделе шкафов
 Эли Семун — ухажёр
 Матье Амальрик — отец с коляской
 Эммануэль Дево — мать Артура
 Бернар Кампан — недоверчивый сосед
 Жюли Депардьё — жена недоверчивого соседа
 Амира Казар — клиентка в отделе наконечников
 Самир Гесми — Ромэн
 Агат Натансон — соседка
 Бенуа Пульворд — клиент в отделе вешалок
 Бруно Соло — клиент в отделе шурупов
 Мишель Лонсдаль — клиент в отделе ковров
 Брюно Подалидес — Бретелль, хозяин магазина
 Ридан — певец в метро
 Эрик Элмоснино — соня
 Филипп Юшан — клиент в отделе свёрл
 Гилен Лонде — клиентка в отделе обоев

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Бруно Подалиде
 Сценарий: Бруно Подалиде
 Оператор: Yves Cape
 Монтажёр: Jean-Denis Buré, Emmanuelle Castro
 Композитор: David Lafore, Ezéchiel Pailhès
 Художник: Marie Cheminal

Дополнительные факты 
Катрин Денёв и Кьяра Мастроянни являются матерью и дочерью, а Бруно Подалиде и Дени Подалиде — родные братья

Ссылки 
 Официальный сайт фильма 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2009 года
Фильмы Франции 2009 года